Пашутино — название населённых пунктов:

Россия 
 Пашутино — село в Ардатовском районе Нижегородской области.
 Пашутино — деревня в Мценском районе Орловской области.
 Пашутино — деревня в Зубцовском районе Тверской области.
 Пашутино — деревня в Селижаровском районе Тверской области.